Der Skisprung-Grand-Prix 2014 (offizielle Bezeichnung: FIS Grand Prix Ski Jumping 2014) war eine vom Weltskiverband FIS für den Zeitraum zwischen dem 25. Juli und dem 4. Oktober 2014 bei den Männern und für den Zeitraum zwischen dem 20. September und dem 21. September 2014 bei den Frauen ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Der Grand-Prix umfasste bei den Männern neun Einzel- und einen Teamwettbewerb, von denen sechs Wettbewerbe in Europa und vier Wettbewerbe in Asien stattfanden, sowie bei den Frauen zwei in Asien stattfindende Einzelwettbewerbe.

Ergebnisse und Wertungen Männer

Austragungsorte und Springen 

Bei den Einzelspringen in Wisła, Einsiedeln und Courchevel wurde ein alternativer Wettkampfmodus getestet.

Grand-Prix-Übersicht

Wertungen

Ergebnisse und Wertungen Frauen

Austragungsorte und Springen 
:

 20. September 2014: HS106 Einzel
 21. September 2014: HS106 Einzel

Grand-Prix-Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
 Skisprung-Weltcup 2014/15
 Skisprung-Continental-Cup 2014/15

Weblinks 

Grand-Prix Männer
 

Grand-Prix Frauen

Einzelnachweise 

Skisprung-Grand-Prix
Sportsaison 2014